Полустанок

 Полустанок — маленькая железнодорожная станция

 Полустанок (картина Левитана)

Фильмы 
 Полустанок (фильм, 1946) (англ. Whistle Stop), страна Великобритания, режиссёр Леонид Могай. 
 Полустанок (фильм, 1963) — советский фильм 1963 года режиссёра Бориса Барнета.
 Полустанок (фильм, 1983) — советский фильм 1983 года, режиссёр Роберт Саркисян.
 Полустанок (фильм, 2000) — документальный, производство Россия.
 Полустанок (фильм, 2007) — документальный, производство Россия.